San Gabriel – miasto w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii
 San Gabriel – miasto w Ekwadorze
 San Gabriel – pasmo górskie w Kalifornii
 San Gabriel – miejscowość w Gwatemali, w departamencie Suchitepéquez